Михаил Мартынович Яровой (1909−1978) — советский работник морского и речного транспорта, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился  года в Чигирине Российской империи, ныне Черкасской области Украины, в крестьянской семье.

Образование 4 класса начальной школы. Был пастухом.

1924−1928 гг. — сапожник в артели «Промкоопобувь».

1931−1935 гг. — плотник по найму в Кременчуге и Киеве.

C 1935 года — в гражданском морском флоте, был матросом на пароходах:
 «Георгий Димитров», ходил в охваченную гражданской войной Испанию, поставляя военно-техническую и материальную помощь сторонникам Второй Испанской Республики;
 «Волго-Дон»;
 «Местком».

В годы Великой Отечественной войны на теплоходе «Анатолий Серов» (названном в честь лётчика, Героя Советского Союза — Анатолия Серова) старшим матросом-плотником принимал участие в перевозке боеприпасов и других военных грузов защитникам Одессы, Севастополя, Северного Кавказа, а также в эвакуации в тыл оборудования предприятий, мирных жителей, раненых бойцов., принимал активное участие в Керченско-Феодосийском десанте, совершая регулярные рейсы в Камыш-Бурун, Новороссийск.

В том числе, в мае−июле 1942 года принимал участие в последнем рейсе теплохода «Анатолий Серов» в осаждённый Севастополь, где во время выгрузки в результате налёта немецкой авиации судно получило тяжёлые повреждения. Одна из бомб попала во 2-й трюм. Трюм был затоплен. Стоя у причала, теплоход получил крен и значительную осадку, но экипаж продолжил выгрузку. В течение 13 суток шла борьба за спасение судна — нужно было заделать пробоину, откачать воду, устранить крен и добиться необходимой осадки. В этом экипажу помогали и военные моряки Севастополя, в том числе, аварийная партия с лидера «Ташкент». Одновременно с борьбой за живучесть, экипаж «Анатолия Серова» вёл борьбу с самолетами противника, которые всё это время продолжали налёты на судно. В один из дней пришлось выдержать штурм 77 самолетов. При отражении этих нападений воздушного противника зенитчикам «Анатолия Серова» удалось сбить два «юнкерса», открыв тем самым счёт сбитым экипажем немецким самолетам. В ходе этих ожесточённых боёв погибли 3 члена экипажа, 6 были ранены, в том числе матрос Яровой.

С затопленным трюмом судно было вынуждено совершить обратный переход из Севастополя в Новороссийск.

В Новороссийске стоявшие в порту суда ежедневно подвергались налётам вражеской авиации. Во время очередного ожесточённого налета 12 августа «Анатолий Серов» вышел в открытое море, но «мессершмитты» настигли его и здесь. В течение двух часов на судно было сброшено свыше 100 бомб. Благодаря умелому маневрированию, прямых попаданий сперва не было. Наконец, бомба попала в кормовой 4-й трюм, судно стало быстро тонуть. Чтобы избежать полного затопления, теплоход был посажен капитаном на мель. Вражеская авиация не оставила теплоход в покое, экипаж был вынужден перебраться на берег и замаскироваться в прибрежных сопках, где был принят следующий план действий: проводить по ночам ремонт, а днём прятаться на берегу.

Экипаж судна, в том числе и Михаил Яровой, был вынужден снова вести многодневную борьбу за живучесть судна. В течение восьми суток, ночью небольшие ремонтные бригады перебирались на судно и до утра боролись за его жизнь. Большую помощь им оказали портовики Новороссийска. В одну из ночей подошёл портовый буксир «Дельфин», небольшой плавучий кран, 20 августа 1942 года теплоход удалось снять с мели, и он своим ходом ушел в Поти (в Сухуми).

31 декабря 1942 года Михаил Яровой награждён медалью «За отвагу».

С 1942 года — на должности боцмана, в которой пробыл до 1970 года, в том числе, на пароходах:  
 1947−1953 «Дон»,
 1953−1963 «Черногорск» («Черкассы») и «Трускавец», 
 с июня 1963 на углерудовозе «Пролетарск» Азовского управления углерудовозного флота Черноморского морского пароходства:, порт приписки Жданов. 

За выдающиеся производственные успехи и досрочное выполнение заданий семилетнего плана по развитию морского транспорта Указом Президиума Верховного Совета СССР 29 июля 1966 года Яровому Михаилу Мартыновичу присвоено звание Герой Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

Избирался депутатом районного совета народных депутатов города Жданова.

Умер 28 мая (по разным источникам 29 июня) 1978 года в Жданове, похоронен на Кировском кладбище.

Примечания

Литература 
 Твоя, Мариуполь, слава! / Биографический справочник. Составители: Н. Н. Рябченко, В. П. Джувага/ — Мариуполь: ОО Клуб путешественников, 2004. — 175 стр.: ил.

Ссылки 
 http://rudocs.exdat.com/docs/index-40859.html?page=8 

Моряки Великой Отечественной войны
Похороненные в Мариуполе